James Rogers peut désigner :
  (1826-1903), premier évêque de Chatham ;
  (1875-1961), militaire australien.